Margaretha van Savoye (Morges, Zwitserland 1410/1417/7 augustus 1420 – Stuttgart 30 september 1479) was een dochter van hertog Amadeus VIII van Savoye en zijn vrouw Maria van Bourgondië. Er is geen zekerheid over haar exacte geboortejaar.

Ze was drie maal gehuwd:
op 31 augustus 1432 huwde ze in Thonon-les-Bains met hertog Lodewijk III van Anjou (1403 – 1434). Dit huwelijk bleef kinderloos.
op 18 oktober 1445 huwde ze in Heidelberg met keurvorst Lodewijk IV van de Palts (1424 – 1449). Uit huwelijk werd een zoon geboren:
Filips (1448 – 1508), keurvorst van de Palts 1476-1508
in 1453 huwde ze met graaf Ulrich V van Württemberg (1413 – 1480)

Margaretha werd begraven in de domkerk te Stuttgart.

Voorouders 

Huis Savoye
Persoon in de 15e eeuw